Salling steht für:

 Salling (Halbinsel) in Dänemark
 Name einer dänischen Supermarktkette, siehe Salling Group

Orte in Bayern:
 Salling (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn
 Salling (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein
 Salling (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein

 Salling (Gemeinde Eschenau), Ortschaft der Gemeinde Eschenau im Hausruckkreis, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Salling (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft der Gemeinde Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Salling (Gemeinde Rainbach), Ortschaft in der Gemeinde Rainbach im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Personen:
 Augusta Salling (* 1954), grönländische Politikerin
 Herman Salling (1919–2006), dänischer Unternehmer
 Jens Kristian Friis Salling (* 1949), grönländischer Unternehmer
 Laila Friis-Salling (* 1985), grönländische Freestyle-Skierin
 Mark Salling (1982–2018), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger

Siehe auch:
 Saling (Begriffsklärung)